Svenska cupen i fotboll för damer 2018/2019 var den 37:e säsongen av Svenska cupen för damer i Sverige. Cupen vanns av Kopparbergs/Göteborg FC som finalbesegrade Kristianstads DFF med 2–1.

Inledande omgångar

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser